

Patronyme 
 André Bernardy (1901-1986), historien local français.
 Alain de Bernardy de Sigoyer (1905-1947),  est un Français exécuté pour le meurtre de son épouse.
 Auguste de Bernardy (1771-1846), homme politique français.
 Charles Bernardy (1724-1807), danseur, chorégraphe et maître à danser belge.
 Hélène Bernardy, chanteuse lyrique soprano belge.
 Martian de Bernardy de Sigoyer (1824-1871), officier et chef de bataillon français, connu pour avoir activement participé, au sauvetage du Musée du Louvre des flammes

Homonymie
Homonymie de patronyme